USS Dewey (DD-349)
USS Dewey (DLG-14)
USS Dewey (DDG-105)